Nakajima – japońska wytwórnia lotnicza działająca w okresie II wojny światowej
 Nakajima (Fukushima) – wieś (gmina wiejska, mura) w Japonii, w prefekturze Fukushima
 Daisuke Nakajima – japoński kierowca wyścigowy
 Haruo Nakajima – japoński aktor
 Kazuki Nakajima – japoński kierowca wyścigowy Formuły 1
 Satoru Nakajima – japoński kierowca Formuły 1 w latach 1987-1991
 Shōya Nakajima – japoński piłkarz
 Takui Nakajima pseud. TAKUI – japoński piosenkarz gatunku j-rock

Patrz też
 Issey Nakajima-Farran – kanadyjski piłkarz, zawodnik FC Nordsjælland